Sant'Onofrio ima više značenja:
 Sant'Onofrio, Chieti
 Sant'Onofrio, Cosenza
 Sant'Onofrio, Frosinone
 Sant'Onofrio, Palermo
 Sant'Onofrio, Vibo Valentia